Римма Александровна Антонова (Жердер) (4 июня 1940, Орск — 8 марта 2021, Москва) — советская и российская театральная актриса, народная артистка России (2007), солистка Свердловского театра музыкальной комедии.

Биография 
Родилась 4 июня 1940 года в городе Орске Чкаловской области.

В 1959 году завершила обучение в техническом училище.

С 1961 по 1964 годы работала на сцене Оренбургского театра музыкальной комедии, с 1964 по 1966 годы — в Театре оперетты Урала (г. Новоуральск).

В 1966 году становится солисткой Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии.

Семья 
Муж — народный артист РСФСР Эдуард Жердер (1938—2006).

Дочь — актриса Московского театра оперетты, заслуженная артистка России Жанна Жердер.

Награды 
 Народная артистка России (10.10.2007).
 Заслуженная артистка РСФСР (13.05.1981).
 Благодарность Министра культуры Российской Федерации (14.10.2003) — за большой вклад в развитие театрального искусства и в связи с 70-летием со дня основания театра.

Работы в театре 
Свердловский театр музыкальной комедии — театральная работа

 Таня — «Девушка с голубыми глазами» В. Мурадели;
 Дурраччино — «Король на четвёрку с минусом»;
 Чиполетта — «Разбойники»;
 Магнолия — «Требуется героиня»;
 Глика — «Табачный капитан»;
 Дунька — «Товарищ Любовь»;
 Анджела — «Женщина в подарок» Б. Пизано;
 Вирджини — «О, милый друг» В. Лебедева;
 Клава — «Беспечный гражданин» А. Затина;
 Герцогиня Божена Куденштейн — «Графиня Марица»;
 Семеновна — «Бабий бунт»;
 Анриетта — «Скандал по-французски»;
 Римма — «Парк советского периода»;
 Аделина (в настоящем) — «Черт и девственница»;
 Брюсша — «Екатерина Великая»;
 Черепаха Тортила — «Приключения Буратино» А. Рыбникова;
 Каролина — «Принцесса цирка» И. Кальмана;
 Императрица — «Цыган-премьер»;
 бабушка Цейтл — «Скрипач на крыше»;
 «Как вернуть мужа» В. Ильина, В. Лукашова;
 «Звёзды театра сияют для вас…» И. Кальмана.

Фильмография 
Римма Жердер имеет одну работу в кино:
  — «Мелодии любви» (фильм-спектакль), Анина Мирамонти.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Римма Жердер

Персоналии:Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии